Țopescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Cristian Țopescu (1937-2018), comentator sportiv, jurnalist și politician român
 Cristina Țopescu (1960-2019), jurnalistă și prezentatoare de televiziune din România

Nume de familie românești